KMH steht als Abkürzung für:
 Johan Pienaar Airport, Flughafen in Kuruman, Südafrika (IATA-Code)
 Katrin Müller-Hohenstein (* 1965), deutsche Radio- und Fernsehmoderatorin
 Kelli Maria Hand (1964–2021), US-amerikanischen Technomusikerin und DJ
 Königliche Musikhochschule Stockholm (schwedisch: Kungliga Musikhögskolan i Stockholm), eine Musikhochschule in Stockholm, Schweden
 Kupplungskugel mit Halterung, offizielle Verkehrsbezeichnung der Anhängerkupplung

kmh steht für:
 Kalam (Sprache), eine der Ost-Neuguinea-Hochland-Sprachen (Code nach ISO 639-3)

km/h steht als Abkürzung für:
 Kilometer pro Stunde (umgangssprachlich Stundenkilometer), als Einheitenzeichen
 km/h (Fernsehserie), eine Fernsehserie in Quebec

KMH